Meisenbach ist ein geographischer Name:

Ortschaften und Quartiere:
 Meisenbach (Haunetal), Ortsteil der Marktgemeinde Haunetal, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Meisenbach (Hennef), Ortsteil von Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Meisenbach (Escholzmatt-Marbach), Ortsteil der Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern
 Meisenbach (Neunkirchen-Seelscheid), Ort in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Meisenbach (Thaleischweiler-Fröschen), Ortsteil der Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Meisenbach (Zella-Mehlis), Ortsteil der Stadt Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Gewässer:
 Meisenbach, linker Hauptstrang-Oberlauf bis etwa Meisenbach, Stadt Hennef (Sieg) des Krabachs, linker Zufluss der Sieg bei Niederscheid, Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Meisenbach (Metter), linker Zufluss der Metter vor Schützingen, Gemeinde Illingen, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Meisenbach (Moder), rechter Zufluss der Moder bei Ingwiller, Département Bas-Rhin (Niederelsass), Region Grand Est, Frankreich
 Meisenbach (Reislingbach), linker Oberlauf des Reislingbachs (zum Kamp) bis nahe Reisling, Stadtgemeinde Gföhl, Bezirk Krems, Niederösterreich
 Meisenbach (Rißbach), rechter Oberlauf des Rißbachs bis nahe den Albertshöfen von Hollenbach, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Meisenbach (Steyrling), rechter Zufluss der Steyrling bei Bernerau, Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Meisenbach oder Maisenbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber an der Dorfmühle von Gamburg, Gemeinde Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Meisenbach ist ein Familienname:
 Georg Meisenbach (1841–1912) gilt als Erfinder des Druckrasters und der Autotypie
 Johann Meisenbach (1892–1959), deutscher Schriftsteller, Verleger, Tänzer und Fotograf
 Karl Meisenbach (1898–1976), deutscher Maler
 Meinhard Meisenbach (1924–2019), deutscher Verleger

Meisenbach ist Teil eines Firmennamens:
 Meisenbach, Riffarth und Co., deutsche graphische Kunstanstalt 1892–1971

Siehe auch:
 Maisenbach
 Meisbach
 Meisentalgraben
 Meißenbach